Pierre Pascal peut désigner :
 Pierre Pascal (1227-1300), religieux mercédaire, théologien, évêque de Jaén et martyre ;
 Pierre Pascal II (1771-1849), un banquier marseillais, élu royaliste des Bouches-du-Rhône ;
 Pierre Pascal (1890-1983), un essayiste et historien français, slaviste et spécialiste de la Russie ;
 Pierre Pascal (1909-1990), un poète, écrivain et iraniste français.